₧Kakridis ist der Familienname folgender Personen:

 Theofanis Kakridis (1933–2019), griechischer Klassischer Philologe
 Theophanis Kakridis (1869–1929), griechischer Klassischer Philologe 
 Yannis Kakridis (auch Ioannis Kakridis; * 1964), deutscher Slawist